Leeftijd, een indicatie van leeftijd
 Oed, een muziekinstrument

Personen
 Jacobus Johannes Pieter Oud, een Nederlands architect
 Pieter Oud, een Nederlands geschiedschrijver en politicus

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel oud-